Rock, Meu Amor foi o terceiro e último álbum de estúdio da banda de rock brasileira Penélope. Lançado em 2003 pela gravadora Som Livre, o disco teve como destaque "A Fórmula do Amor", cover do Kid Abelha, e parte da trilha sonora da novela Começar de Novo.

Teve ainda uma versão de "In Between Days", da banda The Cure, intitulada "Sem Você" – foi a primeira versão feita da faixa, liberada pelo próprio vocalista, Robert Smith.

Faixas

A Fórmula do Amor
Você Não Serve pra Mim
Continue Pensando Assim (com Samuel Rosa)
Nosso Louco Amor (cover da Gang 90 e as Absurdettes)
Menino Bonito
Sem Você
Saber Amar
Timidez
Tudo com Você
Estupido Cupido
Quem sabe
Eu Tenho uma Camiseta Escrita Eu Te Amo
Holiday (Acústica)

Álbuns de rock
Álbuns de 2003